PBMS, voluit Partij voor BioMedische Studenten, is een Nederlandse universitair-politieke partij binnen de Universiteit Leiden.  Universitair-politieke partijen zijn partijen uit de studenten- of personeelsgeleding van de universiteit, die kunnen meedoen met de universitaire verkiezingen voor de Faculteitsraad of Universiteitsraad. De partij is opgericht op 3 maart 2019. 

Haar missie is het vergroten van de verbinding tussen de faculteiten en de universiteit, de student en de medezeggenschap. Daarnaast heeft zij tot doel een grotere groep studenten te betrekken bij de medezeggenschap. Dit maakt de medezeggenschap representatiever en diverser, zorgt ervoor dat de mening van meerdere belanghebbenden worden gehoord en de studenten dientengevolge zich meer betrokken voelen bij de medezeggenschap. 

Zij komt daarnaast op voor optimale zelfontplooiing van de student, studentenwelzijn en een duurzame universiteit. 

In de universitaire verkiezingen van 2019 won zij een zetel in de Universiteitsraad voor het zittingsjaar 2019/2020.

Studentenpartij